Прокул (Proculus) е когномен на следните:

 Прокул Вергиний Трикост Рутил, консул 486 пр.н.е.
 Прокул Геганий Мацерин, консул 440 пр.н.е.
 Прокул, юрист, основател на т.нар. „Прокулско юристко училище“
 Гай Плавций Прокул, консул 358 пр.н.е.
 Публий Плавций Прокул, консул 328 пр.н.е.
 Луций Волузей Прокул, суфектконсул 17 г.
 Гней Ацероний Прокул, консул 37 г.
 Гай Дуцений Прокул, суфектконсул 87 г.
 Гай Цилний Прокул, суфектконсул 87 г.
 Авъл Вицирий Прокул, суфектконсул 89 г.
 Гай Аквилий Прокул, суфектконсул 90 г.
 Секст Лузиан Прокул, суфектконсул 93 г.
 Квинт Фулвий Гилон Битий Прокул, суфектконсул 99 г.
 Гай Цилний Прокул (консул 100 г.), суфектконсул 100 г. и легат на Горна Мизия
 Гай Требоний Прокул Метий Модест, суфектконсул 103 г.
 Квинт Лициний Силван Граниан Квадроний Прокул, суфектконсул 106 г.
 Гай Юлий Прокул, суфектконсул 109 г.
 Луций Клавдий Прокул Корнелиан, суфектконсул 139 г.
 Гней Арий Корнелий Прокул, суфектконсул 145 г.
 Квинт Корнелий Прокул, суфектконсул 146 г.
 Тит Помпоний Прокул Витразий Полион, суфектконсул 151 г., консул 176 г.
 Тиберий Клавдий Север Прокул, консул 200 г.
 Понтий Прокул Понтиан, консул 238 г.
 Тит Елий Прокул, узурпатор в Лион против имп. Проб през 280/281 г.
 Цейоний Прокул, суфектконсул 289 г.
 Валерий Прокул, консул 325 г.
 Луций Арадий Валерий Прокул, консул 340 г.

Светци и духовници:

 Света Клавдия Прокула, жената на Пилат Понтийски; почитана на (25 юни)
 Свети Прокул, Болоня. Мъченик по времето на император Диоклециан, 304
 Свети Прокул, Верона в Италия, по времето на имп. Диоклециан, + 320
 Свети Прокул, от Поцуоли, + 305
 Свети Прокул, Нарни, мъченик на остготскитее ариани по заповед на Тотила, + 542
 Прокул, епископ na Марсилия, 380-430.
 Прокул I
 Прокул II
 Свети Прокул, Вселенски патриарх на Константинопол (+ юли 446 или 447)
 Свети Прокул, статуя от Микеланджело

Други:
 Луций Юлий Прокулиан, суфектконсул 179 г.